Eerste klasse (1984/1985) była 82. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KSK Beveren. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii